Pichilemu puede referirse a:

 Pichilemu,  ciudad, comuna y balneario de la zona central de Chile;
 Pichilemu, periódico chileno editado en la localidad del mismo nombre;
 Pichilemu, localidad en la región de Valparaíso, Chile;

Enlaces externos